Termin -{S62}- ima više značenja.

 S-oznake, S62: Ukoliko se proguta ne izazivati povraćanje: potražiti odmah lekarsku pomoć i pokazati sadržaj ili etiketu
 Sikorski S-62, helikopter